Ренан — имя собственное.

Персоналии
 Ренан, Ари (1858—1900) — французский художник-символист, сын Эрнеста Ренана.
 Ренан Брито Соарес (род. 1985) — бразильский футбольный вратарь.
 Ренан, Генриетта (1811—1861) — французская писательница, старшая сестра Эрнеста Ренана.
 Ренан Калье (род. 1976) — эквадорский футболист.
 Ренан, Диего (род. 1990) — бразильский футболист.
 Ренан, Серхио (1933—2015) — аргентинский актёр, режиссёр, сценарист.
 Ренан, Симона (1911—2004) — французская актриса театра, кино и телевидения.
 Ренан, Эрнест (1823—1892) — французский писатель, историк и филолог.
Населённые пункты в Швейцарии
 Ренан (Берн)
 Ренан (Во)